Тип 41:
 75-миллиметровое японское горное орудие
 152-мм морское орудие Тип 41
 203-мм морское орудие Тип 41